Fuente Álamo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente-Álamo de Murcia, ort, 
 Fuente Álamo (fornlämning i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar